Идро може да се отнася за:

 Идро (), община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Бреша
 Идро (), езеро в Северна Италия, регион Ломбардия